UML steht als Abkürzung für:
 Unified Modeling Language, eine standardisierte Beschreibungssprache für Strukturen und Abläufe in objektorientierten Programmsystemen
 User Mode Linux, eine Modifikation des Linux-Kernels

Siehe auch:

UML